Име Василије Ђуровић, може означавати више особа:

 Василије (Ђора) Ђуровић - Вако (1910 — 1943), командант Четврте пролетерске црногорске НОУ бригаде и народни херој.
 Василије (Спасоја) Ђуровић - Жарки (1920 — 1944), командант Девете српске бригаде и народни херој.